

Углове — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Углове — село, Мазановський район, Амурська область

Углове — село, Бахчисарайський район, АР Крим